Krapje je ime več naselij:
 Krapje, Jasenovac, Hrvaška
 Krapje, Ljutomer, Slovenija